Yuki Bhambri ha battuto in finale Aleksandr Kudrjavcev 4–6, 6–3, 7–5.

Teste di serie

  Somdev Devvarman (semifinali)
  Evgenij Donskoj (semifinali)
  Blaž Rola (secondo turno)
  Illja Marčenko (secondo turno)

  Radu Albot (primo turno)
  David Guez (primo turno)
  Yuki Bhambri (Campione)
  Thomas Fabbiano (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte alta

Note 

Shriram Capital P.L. Reddy Memorial Challenger 2014